Forma (art), formalització o manera d'expressar un contingut o fons
 Forma física, nivell d'energia i vitalitat que permet a les persones dur a terme les tasques diàries habituals
 Forma (revista), revista artística editada entre 1904 i 1908 dirigida pel Miquel Utrillo
 Forma de govern
 Forma galènica o forma farmacèutica, disposició individualitzada que s'adapten les substàncies medicinals i excipients per a constituir un medicament
 Forma tipogràfica, disposició que adopten determinats grups de ratlles en la pàgina
 Matemàtiques: 
 Forma geomètrica
 Forma algebraica
 Forma lineal
 Forma bilineal
 Forma quadràtica
 Música: 
 Forma musical
 Forma sonata
 Forma binària
 Biologia: 
 Forma (biologia)
 Forma vital de Raunkjaer